Miejscowości w USA:
 Eagle Grove – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Hart
 Eagle Grove – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 Eagle Grove (ang. Eagle Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright